Die Reihe IVa5 war eine in großer Stückzahl gebaute schmalspurige Schlepptenderdampflok der Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahnen (BHStB) und der Jugoslawischen Staatsbahnen (JDŽ, später JŽ). Bei den JDŽ wurden die Lokomotiven als Baureihe 83 bezeichnet, sie beschafften Lokomotiven dieser Bauart auch noch jahrelang weiter.

Besonderheiten 
 in größter Stückzahl gebaute altösterreichische Schmalspurlok-Konstruktion
 gebaut von fünf Herstellern in nahezu unveränderter Form über einen Zeitraum von 45 Jahren
 einzelne Exemplare sind nach wie vor im Einsatz – und nicht nur bei Museumsbahnen
 der Großteil fuhr auf 760 mm, einige Exemplare wurden jedoch meterspurig ausgeführt
 stand am großen südosteuropäischen Schmalspurnetz in bosnischer Spurweite in Betrieb, fuhr auch in Ungarn, Österreich und war auch in der UdSSR im Einsatz

Geschichte 

1878 okkupierte Österreich-Ungarn auf Beschluss des Berliner Kongresses die zuvor osmanischen (türkischen) Länder Bosnien und Herzegowina und gliederte sie als Regionen mit Sonderstatus in die damalige Doppelmonarchie ein. Kurz danach begann der Bahnbau mit der damals exotischen Spurweite von 760 mm – sie ist heute noch als bosnische Spurweite bekannt. Die k. k. Bosnabahn, die Bosnisch-Herzegowinische Staatsbahnen, die spätere Bosnisch-Herzegowinische Landesbahnen, betrieben ein wachsendes, überwiegend in schwierig zu überwindendem Gelände trassiertes Netz durchwegs mit 760 mm Schmalspur.

Nach einer Vielzahl verschiedenster Lokomotivbaureihen gelang 1903 eine Konstruktion, die zur Standardlokomotive des Schmalspurnetzes werden sollte. Krauss & Comp. in Linz an der Donau, spezialisiert auf Lokalbahn- und Schmalspurmaschinen, lieferte als IVa 5 1000ff. eine Vierkuppler-Nassdampf-Verbundkonstruktion mit Schlepptender, die sich für das rasch anwachsende Schmalspurnetz als gut gelungen erweisen sollte. Die Heißdampfvariante IVa 5 1100ff. konnte noch mehr überzeugen. Da der Sonderstatus von Bosnien-Herzegowina die gemeinsame Verwaltung durch die österreichische und die ungarische Reichshälfte vorsah, wurde bei Nachbauten auch die Budapester Maschinenfabrik mit einzelnen Tranchen bedacht.

Nach 1918 
Das Ende der Donaumonarchie ließ Bosnien-Herzegowina zum Teil des neuen SHS-Staates werden. Die Staatsbahnen dieses Vorläuferstaats Jugoslawiens bauten das 760-mm-Netz umfangreich aus und verbanden die bosnisch-herzegowinischen mit den serbischen Strecken. Der Bedarf an weiteren IVa 1100ff. war weiterhin groß, galt es doch neue Strecken bis hin nach Belgrad zu bedienen. Da es im SHS-Staat damals keine eigenen Lokomotivfabriken gab, gingen die Fertigungsaufträge der nun als 1300ff. sowie als RU bezeichneten Maschinen nach Budapest sowie nach Deutschland zu Jung/Jungenthal. Auch orderten zwei serbische Privatbahnen insgesamt vier Maschinen.

Nach der Gründung Jugoslawiens benötige man weitere Maschinen. Der jugoslawische Hersteller Đuro Đaković sowie die inzwischen auf MÁVAG umbenannte Budapester Lokomotivfabrik lieferten die letzten Exemplare 1948 und 1949, die letzten der nun als 83 bezeichneten Baureihe. Die Konstruktion war inzwischen 45 Jahre alt.

Die 83 mit der höchsten Nummer war die 83-182. Die 182 ist aber nicht die Anzahl der insgesamt gebauten Maschinen, da einerseits eine Nummerierungslücke bestand, andererseits drei serbische Privatbahnmaschinen später in Zweitbesetzung ins Staatsbahnschema eingereiht wurden.

Der langen Baudauer und der großen Stückzahl entsprechend, konnten sich Lokomotiven der Reihe 83 lange im Betrieb halten. 1966 veröffentlichte die österreichische Fachzeitschrift Eisenbahn eine offizielle Statistik der Jugoslawischen Staatsbahnen. Mit 31. Dezember 1965 waren von der »Reihe 83 D1-n2v/h2« noch im Bestand:

Insgesamt verfügten die JŽ zu diesem Zeitpunkt nach eigenen Angaben noch über 169 Lokomotiven der Reihe 83. In dieser Aufstellung fehlen jedoch sieben Maschinen, die im Direktionsbereich Zagreb auf der Bahnstrecke Split–Sinj fuhren, die keine Verbindung mit dem großen Schmalspurnetz hatte.
Die 83-175 bespannte am 26. Mai 1979 den Abschiedszug auf der letzten bosnischen Schmalspurstrecke von Bijeljina nach Bosanska Mezgraja. Die letzten 83er im Einsatz in Serbien waren die 83-020, 035, 037, 064 und 182. Sie fuhren bis 1983 auf der Strecke Mladenovac – Aranđelovac – Lajkovac. Sechs Lokomotiven kamen zur Kohlenbahn von Banovići, wo noch zwei als Reserve betriebsfähig erhalten werden. Diese Bahn gilt als der letzte Einsatzort im kommerziellen Güterzugdienst der Baureihe in ihrem angestammten Einsatzgebiet.

Meterspur-Ausführung 
Einige von MÁVAG gebaute Loks kamen nie nach Jugoslawien, sondern verblieben in Ungarn. Sie liefen bis in die 1980er Jahre auf Meterspur auf einer Werksbahn in Ostungarn. Eine dieser Maschinen blieb als Denkmallok erhalten. Eine weitere MÁVAG-Maschine, die 83-040, war bis in die 1950er Jahre auf der Pioniereisenbahn in Charkiw in der Ukraine im Einsatz.

Verwandte Baureihen 
Die IVa5 ist eine enge Verwandte der von ebenfalls Krauss/Linz für die Niederösterreichischen Landesbahnen entwickelten Mh/Mv (ÖBB 399/299) – beide Bauarten werden daher gelegentlich verwechselt. Sie unterscheiden sich jedoch trotz Ähnlichkeiten bei Kessel und Triebwerk im Bereich des Fahrwerks grundlegend: Während der Stehkessel bei den Lokomotiven der Reihe 83 durch eine Schleppachse unterstützt wird, sind die Mv und Mh Stütztenderlokomotiven.

Als leistungsstärkere Weiterentwicklung der Reihe 83 gilt die Reihe 85 der JDŽ.

Erhaltene Exemplare 

Da die Baureihe über vier Jahrzehnte lang ohne nennenswerte Veränderung in großer Stückzahl gebaut wurde, konnte eine Reihe von Exemplaren erhalten werden. „Überlebende“ 83er sind nicht nur in Bosnien und Herzegowina sowie Serbien, sondern auch in Kroatien, Mazedonien, Ungarn und Österreich bekannt.

Für österreichische Eisenbahnfreunde war das Geschehen auf den Bahnen Südosteuropas von großem Interesse, fuhren doch zahlreiche Baureihen altösterreichischer Konstruktion teilweise, überwiegend oder sogar zur Gänze jenseits der aktuellen Staatsgrenzen. Als sich auch in diesen Staaten der Dampfbetrieb dem Ende zuneigte, nahm das Interesse ab. Auch berichteten die österreichischen Fachzeitschriften ab etwa 1975 nicht mehr ganz so intensiv über das Bahngeschehen jenseits der rotweißroten Grenzbalken. Fotografierverbote bei den Bahnbetrieben erschwerten die Berichterstattung zusätzlich. Dennoch gelang in dieser Zeit dem österreichischen Club 760, mehrere jugoslawische Schmalspurlokomotiven, darunter auch eine 83, zur musealen Erhaltung zu erwerben.

1987, bei den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum der österreichischen Eisenbahnen, stand mit der bei dieser Aktion geretteten und äußerlich restaurierten 83-076 auch kurz eine österreichische Lok im Blickpunkt, die nie zuvor im heutigen Österreich gefahren war. Die 83-076 steht im Eigentum des Club 760, wurde an die Zillertalbahn verliehen und fährt dort nach Reparatur im Dampflokwerk Meiningen als ZB 4 III.
Der letzte Einsatzort im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien ist die Kohlenbahn Banovići. Die 83-158 und 159 sind dort auch noch nach der Jahrtausendwende gelegentlich im Einsatz. Dort befindet sich ebenfalls die nicht betriebsfähigen Maschine 83-181. Für den Verschub in Banovići wurden die Dampflokomotiven bevorzugt, weil sie zugkräftiger sind als die vorhandenen Diesellokomotiven der ehemaligen Reihe 740 der JŽ. Die 83-180 war vom Kohlenbergwerk Banovići im August 1998 an die Feistritztalbahn Betriebsges. m.b.H. für die Feistritztalbahn verkauft worden, wurde aber erst im Jahr 2001 von Bosnien in die Steiermark überstellt.

Für die neuaufgebaute serbische Museums- und Touristikbahn Šarganska osmica nahe der Grenze zu Bosnien und Herzegowina konnten ebenfalls Exemplare dieser Baureihe reserviert werden. Die 83-052 und 83-173 erhielten eine Hauptuntersuchung und stehen schon einige Jahre lang im Einsatz.

Weitere Exemplare sind im Schmalspurbahnmuseum von Požega und als Denkmäler an verschiedensten Orten zu finden, so die erwähnte 83-182 in Lajkovac sowie die 83-029 in Lapovo.

Einsatzfähige Exemplare der Baureihe 83 gab es im Jahr 2016 auf der Kohlenbahn Banovići, der Šarganska osmica, der Zillertalbahn sowie der Feistritztalbahn.

Übersicht über alle Lokomotiven 

Einige Originalmaschinen verschlug es nach Ungarn, wo sie teilweise in das Reihenschema der Ungarischen Staatsbahn MÁV eingereiht wurden:

Andererseits:

Literatur 
 H. Strach: Die Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie.
 Bernhard Schmeiser: Krauss-Lokomotiven. Verlag Slezak
 Tadej Brate: Die Dampflokomotiven Jugoslawiens. Verlag Slezak, Wien 1971, ISBN 3-900134-01-4
 Walter Krobot, J. O. Slezak, H. Sternhart: Schmalspurig durch Österreich. 4. Auflage. Verlag Slezak, Wien 1991, ISBN 3-85416-095-X
 Keith Chester: The Narrow Gauge Railways of Bosnia-Hercegovina. Verlag Stenvall, 2006, ISBN 91-7266-166-6
 Johann Rihosek: Die Lokomotiven der Bosnisch-Herzegowinischen Landesbahnen. Reprint 2005
 Zoran Veresić: Steam in Serbia 1882–2007. Royal Railway Society of Serbia, Belgrad 2007

Weblinks 

 Komplette Übersicht aller erhaltenen 83er in der Austrian Steam Base
 Liste aller gebauten Lokomotiven der Baureihe JDŽ 83

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Dampflokomotive Achsfolge D1
Triebfahrzeug (Bosnisch-Herzegowinische Staatsbahnen)
Schienenfahrzeug (Krauss)
Schienenfahrzeug (Jung)
Schienenfahrzeug (MÁVAG)
Schienenfahrzeug (Đuro Đaković)